Гилье́рмо Дура́н (, ; родился 6 июня 1988 года в Сан-Мигель-де-Тукумане, Аргентина) — аргентинский профессиональный теннисист; победитель четырёх турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Отец Густаво Дуран, инженер-строитель. Благодаря ему Гильермо начал играть в теннис. Мать — Инес Беверина — домохозяйка. У теннисиста есть Брат Густаво и сестра Флоренсия.

Начал играть в теннис в возрасте 12 лет. Любимая поверхность — грунт, любимые турниры — Открытый чемпионат Австралии и Гштад. Кумиром в мире спорта в детстве были теннисист Андре Агасси и гольфист Фил Микельсон. Болельщик футбольной команды Ривер Плейт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (10)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы турниров ATP в парном разряде (5)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (61)

Победы (35)

Поражения (26)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Аргентины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года